Museo del Botijo puede hacer referencia a:

 Museo del Botijo, creado en 1970 en Villena, provincia de Alicante, España.
 Museo del Botijo, creado en 1975 en Argentona, provincia de Barcelona, España.
 Museo del Botijo, creado en 2001 en Toral de los Guzmanes, provincia de León, España.
 Museo del Botijo en Corral de Almaguer, provincia de Toledo, España.